Příjmení Gavlas, přechýleně Gavlasová, nosí více osobností:

 Antonín Gavlas (* 1985), český stolní tenista
 Jana Gavlasová (* 1951), česká politička

Podobná příjmení 
 Galvas
 Gawlas

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení